Het Wereldkampioenschap motorcross 2017 was het 61ste FIM Wereldkampioenschap motorcross-seizoen en omvatte negentien Grands Prix. Het seizoen ging van start op 25 februari op het Losail International Circuit in Qatar en eindigde op 17 september in Villars-sous-Écot, Frankrijk.

In de MXGP-klasse was de Sloveen Tim Gajser, rijdend voor Honda, de titelverdediger. In de MX2-klasse was de Nederlander Jeffrey Herlings de titelhouder, maar maakte dit seizoen de overstap naar de MXGP-klasse. In de MXGP werd Gajser opgevolgd door de Italiaan Antonio Cairoli als wereldkampioen. Het was voor Cairoli zijn zevende wereldtitel in de MX1/MXGP en negende in totaal. In de MX2 werd Herlings, die zelf als 2e eindigde in de MXGP, opgevolgd door de Let Pauls Jonass, die zijn eerste wereldtitel behaalde.

Deelnemers

MXGP

MX2

Kalender en resultaten 
Op 14 oktober 2016 werd de kalender bekendgemaakt waarop twintig wedstrijden prijkten. Op 22 november werd bekend dat de GP van San Marino is uitgesteld en in 2018 op de kalender wordt geplaatst.

MXGP

MX2

Eindstanden kampioenschappen

MXGP

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs

MX2

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs

EMX250

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs

EMX125

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs

WMX

Eindstand piloten

Eindstand constructeurs 

Wereldkampioenschap motorcross
Motorsport in 2017